Höxtermann ist der Familienname von

 Ekkehard Höxtermann (* 1953), deutscher Biologe und Naturwissenschaftshistoriker
 Otto Höxtermann (1912–2002), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer